Кубок Чехии по футболу 2021/22 () — 30-й розыгрыш Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимают участие профессиональные и любительские футбольные клубы Чехии из различных уровней системы футбольных лиг.

Первый предварительный раунд

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика кубка на сайте livesport.cz

Спорт в Чехии в 2022 году
Спорт в Чехии в 2023 году
Чехия
2022/2023